CFTA steht als Abkürzung für:

 Chemins de fer et transport automobile, eine französische Bahngesellschaft
 Continental Free Trade Area, die Freihandelszone der Afrikanischen Union

Abkürzung